Landwind steht für:
 Wind, der vom Land zur See hin weht (ablandiger Wind), siehe ablandig
 Marke des chinesischen Automobilherstellers Jiangling Motors